Le groupe de NGC 68 est un groupe de galaxies constitué d'au moins 40 galaxies situées autour de NGC 68 dans la constellation d'Andromède. Le groupe principal a été découvert en 1784 par William Herschel, qui les a désignées sous une seule entrée. Plus tard, dans les années 1880, John Louis Emil Dreyer a remarqué la présence de plusieurs objets, qu'il a désigné sous les noms NGC 68, NGC 70 et NGC 71.

Membres

Notes et références 

Constellation d'Andromède
Groupe de galaxies
Objet céleste découvert en 1784